Sophia Nicole Laura, más conocida como Sophia Laura o Sopi (Franklin (Tennessee), Estados Unidos, 7 de noviembre de 1991) es una cantante y estudiante estadounidense. Actualmente reside con su familia en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina donde además de ejercer su profesión artística se encuentra estudiando la carrera de Psicopedagogía en el Instituto Superior Juan XXIII

Biografía
Nació en la ciudad de Franklin (Tennessee), Estados Unidos el 7 de noviembre de 1991. Es hija mayor del matrimonio compuesto por Paul Laura (1963) y Gabriela Coleffi (1966) y hermana de Madeleine (1993), Joaquin (1997) y Facundo (1999). Luego de 2 años sus padres deciden volver a vivir en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina junto a sus hijas Sophia y Madeleine donde luego nacerían sus otros dos hijos, Joaquín y Facundo. 7 años después y debido a la crisis de diciembre de 2001 en Argentina, el padre de Sopi queda desempleado por lo que deciden mudarse a su ciudad natal, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. 

Ya instalados en Bahía Blanca inicia sus estudios en la escuela número 5, hasta sexto grado. Luego continua en el Colegio Don Bosco, donde tiempo más tarde formaría parte de “Los Pibes del Bosco”, un proyecto social, educativo y pastoral, creado por el padre Pablo Mardoni, conformado por alumnos, exalumnos y allegados al Colegio Don Bosco como parte de una serie de actividades que organizaba dicho proyecto para ayudar a las personas en situación de calle.

En 2008 comienza a formar parte de Tachame la Doble donde conoció a Santiago Oreda (1989) el cual tiempo después, y luego de conocerse más en profundidad, comienza una relación que continúan en la actualidad.

Carrera artística
Desde muy pequeña se relacionó con el mundo artístico, inspirada por programas de tv como Chiquititas, ella soñaba con ser actriz hasta que pasando el tiempo descubrió que su talento iba por el lado del canto. A los 15 años fue su primera vez como cantante en público en un cumpleaños por pedido de su amiga, y luego de esto comenzó a cantar en actos escolares, cumpleaños familiares y otros eventos de poca concurrencia. En 2008 se presenta a cantar en el cumpleaños de 15 de su hermana Madeleine y fue a partir de ese show que le proponen formar parte de la banda Tachame la Doble, compuesta en su mayoría por integrantes de Los Pibes del Don Bosco, la cual acepta y pasa a hacerse cargo de la voz principal hasta el día de la fecha. 

Desde ese tiempo y hasta el día de hoy, Sophia no para de crecer artísticamente. Entre sus logros más importantes se encuentran la grabación de los discos “Mi Ultimo Verano” y “Recorrido” de Tachame la Doble, la participación en el disco “Marcando Rumbos” de Matias Carrica y el tema “Mi Ultimo Verano” junto a Grupo Play producido por MakuRecords.

Colaboraciones
 Nunca – Tachame la Doble 
 Vas a volver – Tachame la Doble
 Esta vez – Tachame la Doble
 Mil Preguntas – Tachame la Doble
 A nadie más – Tachame la Doble
 No me preguntes – Matias Carrica
 A primera vista – Tachame la Doble
 Un nuevo día – Tachame la Doble
 Arruinarse – Tachame la Doble (cover)
 Me quedaré solo – Tachame la Doble
 Mes de abril – Tachame la Doble
 Inoportuno – Tachame la Doble
 Jueguitos de Amor – Tachame la Doble
 Mi último verano – Tachame la Doble ft. Grupo Play

Referencias 

 http://www.lanueva.com/lanuevalista/841960/11-chicas-lindas-de-la-escena-musical-bahiense.html | 11 chicas lindas de la escena musical bahiense
 http://www.lanueva.com/aplausos-impresa/876061/tachame-la-doble-festeja-sus-10-anos.html | Tachame la Doble festeja sus 10 años.
 http://www.lanueva.com/la-region/878867/tachame-la-doble-estara-en-los-festejos-del-dia-de-la-primavera-en-coronel-suarez.html | Tachame La Doble en Coronel Suárez.
 http://www.lanueva.com/la-region/879478/coronel-suarez--tachame-la-doble-cierra-hoy-la-fiesta-de-la-primavera.html | Tachame la doble cierra la fiesta de la primavera
 https://web.archive.org/web/20161124155938/http://www.lanueva.com/la-region/851766/monte-hermoso--marama-toca-en-el-marco-de-la-fiesta-de-carnavales.html | Tachame la Doble junto a Marama

Enlaces externos 
 Facebook oficial.
 Twitter oficial.
 Instagram oficial.

Músicos de Argentina